Геницуриб () — село (аул) в Шамильском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Телетлинский“».

Географическое положение 
Расположено в 14 км к востоку от районного центра села Хебда, на левом берегу реки Телетльтляр.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шамильского района